De 22e editie van het Europees kampioenschap badminton werd georganiseerd door de Engelse stad Manchester. Het toernooi duurde 5 dagen, van 14 april 2010 tot en met 18 april 2010. Het toernooi werd gespeeld in de M.E.N. Arena.

Het Nederlands succes was ver te zoeken op dit toernooi, de hoogst behaalde prestaties waren kwartfinales in het mannen enkelspel, vrouwen enkelspel en het mannen dubbelspel. Echter allen werden in de kwartfinale uitgeschakeld. Het resultaat van België is met een bronzen medaille in het gemengd dubbel een stuk beter.

De Deense overmacht in Europa werd tijdens dit toernooi weer goed duidelijk, met vier gouden medailles, twee zilveren en twee bronzen medailles was Denemarken verreweg het best presterende land, gevolgd door Rusland en Duitsland.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkel
Het mannen enkel toernooi is gewonnen door de Deen Peter Gade.

Vrouwen enkel
Het vrouwen enkel toernooi is gewonnen door de Deense Tine Rasmussen.

Mannen dubbel
Het mannen dubbel toernooi is gewonnen door het Deense koppel Lars Paaske & Jonas Rasmussen
{{Wedstrijdschema laatste 8 zonder 3 met 3 sets
| score-width=25px
| team-width=175px
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Mathias Boe  Carsten Mogensen| RD1-score1-1=21| RD1-score1-2=21| RD1-score1-3=
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Adam Cwalina  Michal Logosz
| RD1-score2-1=11
| RD1-score2-2=12
| RD1-score2-3=
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Kasper Faust Henriksen  Anders Kristiansen| RD1-score3-1=21| RD1-score3-2=21| RD1-score3-3=
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Jorrit de Ruiter  Dave Khodabux
| RD1-score4-1=18
| RD1-score4-2=16
| RD1-score4-3=
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Michael Fuchs  Ingo Kindervater| RD1-score5-1=21| RD1-score5-2=13
| RD1-score5-3=21| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Marcus Ellis  Peter Mills
| RD1-score6-1=10
| RD1-score6-2=21| RD1-score6-3=11
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Chris Adcock  Robert Blair
| RD1-score7-1=20
| RD1-score7-2=15
| RD1-score7-3=
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Lars Paaske  Jonas Rasmussen| RD1-score8-1=22| RD1-score8-2=21| RD1-score8-3=
| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Mathias Boe  Carsten Mogensen| RD2-score1-1=21| RD2-score1-2=21| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=4
| RD2-team2= Kasper Faust Henriksen  Anders Kristiansen
| RD2-score2-1=10
| RD2-score2-2=15
| RD2-score2-3=
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Michael Fuchs  Ingo Kindervater
| RD2-score3-1=10
| RD2-score3-2=12
| RD2-score3-3=
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Lars Paaske  Jonas Rasmussen| RD2-score4-1=21| RD2-score4-2=21| RD2-score4-3=
| RD3-seed1=1
| RD3-team1= Mathias Boe  Carsten Mogensen
| RD3-score1-1=22
| RD3-score1-2=20
| RD3-score1-3=
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Lars Paaske  Jonas Rasmussen| RD3-score2-1=24| RD3-score2-2=22'| RD3-score2-3=
}}

Vrouwen dubbel
Het vrouwen dubbel toernooi is gewonnen door het Russische koppel Valeria Sorokina & Nina Vislova

Gemengd dubbel
Het gemengd dubbel toernooi is gewonnen door het Deense koppel Thomas Laybourn & Kamilla Rytter Juhl

Medaille klassement

Externe links
 European Championships 2010 resultaten op tournamentsoftware.com''

Badminton in 2010
Europese kampioenschappen badminton
Badminton
Sportevenement in Manchester